Langwaden ist der Name eines Stadtteils

der hessischen Stadt Bensheim, siehe Langwaden (Bensheim)
der nordrhein-westfälischen Stadt Grevenbroich, siehe Langwaden (Grevenbroich)